

Cinema 
L'infedele (Trolösa) – film del 2000 diretto da Liv Ullmann
L'infedele (Infidelity) – film del 2004 diretto da Harry Winer

Televisione 
L'infedele  – programma televisivo